Phoneutria är ett släkte av spindlar. Phoneutria ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Phoneutria

eo:Brazila migra araneo
nl:Braziliaanse zwerfspin